Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna – regina consorte di Spagna dal 1870 al 1873 come sposa di Amedeo I di Spagna
 Carlo Emanuele dal Pozzo della Cisterna – patriota italiano
 Piazza della Cisterna – piazza di San Gimignano, in Toscana